Papenkrieg steht für:
 Braunschweiger Pfaffenkrieg
 Gandersheimer Pfaffenkrieg, siehe Burg Gandersheim#Tummelburg

Siehe auch:
 Pfaffenkrieg